Monastero dell'Ascensione di Messina
 Monastero dell'Ascensione di Mosca
 Monastero dell'Ascensione Pečerskij